KFS est un sigle qui peut désigner :
 King Features Syndicate, une agence de presse américain qui fait partie du groupe de médias Hearst Corporation ;
 Klippel-Feil syndrome (en français, syndrome de Klippel-Feil), une maladie congénitale caractérisée par un défaut de segmentation des somites cervicaux, résultant en une fusion congénitale de vertèbres cervicales.

Voir aussi 
 KFS 2 (où KFS signifie Keio Flying Squadron), un jeu vidéo d'action
 KFS Vestmannaeyjar (où KFS signifie Knattspyrnufélagið Framherjar-Smástund), un club de football islandais basé aux îles Vestmann